Фей (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Носители фамилии 
 Фей, Сидни Бредшоу (1876—1967) — американский историк и пацифист.
 Фей, Леонтина (1810—1876) — французская театральная актриса.
 Фей, Мануэль Жан Огюст (1887—?) — французский военный лётчик Первой мировой войны.
 Фей, Миген (род. 1957) — американская телевизионная актриса.
 Фей, Теодор Седжвик (1807—1898) — американский писатель и дипломат.
 Фей, Тина (род. 1970) — американская актриса, сценарист, писательница.
 Фей, Фари (род. 1974) — сенегальский футболист.
 Фей, Фейт (род. 1987) — американская актриса, продюсер и сценаристка.
 Фей, Элис (1915—1998) — американская актриса и певица.
 Фей, Эми (1844—1928) — американская пианистка.

Носители имени 
 Фей (род. 1973) — мексиканская певица.

Другое 
 Фей — ошибочная трактовка в русском языке мужского рода от слова «фея» . К примеру, персонаж «фей Пафнутий» участвует в фильме «В ожидании чуда».

См. также 
 Фай

Примечания